Labuhn ist der deutsche Name dreier Orte in Polen:

 in der Woiwodschaft Pommern: 
 Łebunia (Labuhn, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Lubuń (Labuhn, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Łabuń Wielki (Labuhn, Kreis Regenwalde/Pommern)

Labuhn ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Labuhn (* 1948), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Łabuń Mały (Neu Labuhn, Kreis Regenwalde/Pommern)
 Lubuniec (Labuhnerbrücke, Kreis Stolp/Pommern)
 Wądolnik (Labuhner Mühle, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Trzcińsk (Labuhnken, Kreis Preußisch Stargard/Westpreußen)